hrabstwo Newton (ang. Newton County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Newton (ang. Newton County) w USA, w stanie Teksas